El término «Die Young» puede hacer referencia a:
 «Die Young», canción de Black Sabbath incluida en su álbum de 1980 Heaven and Hell.
 «Die Young», canción de Kesha de su álbum de 2012 Warrior.